Le Championnat de France de football National 2009-2010 a vu la victoire d'Évian Thonon Gaillard FC.

Clubs participants 

À l'issue de l'édition précédente, la Direction nationale du contrôle de gestion a prononcé la rétrogradation administrative de plusieurs clubs pourtant maintenus sportivement.

Le FC Sète, en liquidation judiciaire, ne repart pas pour une nouvelle saison de National. 
Selon le règlement de la Fédération française de football, c'est alors le  des groupes de Championnat de France amateur (CFA) qui obtient une promotion ; place qui échoit au Stade Plabennecois Football.

À l'image de Sète, la rétrogradation administrative frappe également le Football Club Libourne-Saint-Seurin et le Besançon Racing Club. Dans ce cas là ce sont respectivement le Fréjus Saint-Raphaël FC et l'AS Moulins qui les remplacent.  Le FC Libourne-Saint-Seurin n'ayant pas gagné en appel devant le CNOSF a décidé de ne pas faire de recours devant le tribunal administratif et donc de jouer en CFA pour cette saison, tandis que le Besançon Racing Club perd son recours devant le tribunal administratif et repart en CFA.

À l'occasion du passage du Championnat de France de football National 2008-2009 au Championnat de France de football National 2009-2010, Olympique Croix de Savoie a décidé de changer et moderniser son nom et entité pour devenir Évian Thonon Gaillard Football Club, avec pour objectif la montée en ligue 2 et l'élargissement de son budget.

Compétition

Règlement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un. La défaite ne rapporte aucun point. En cas d'égalité, et contrairement à ce qui se passe pour les divisions entièrement professionnelles, les clubs sont départagés à la différence de buts particulière.

Classement final 

 

|}

Victoire à 3 points. 
 En cas d'égalité de points, les équipes sont départagées à la différence de buts particulière. 

 Notes

Résultats

Statistiques

Leader journée par journée

Classement des buteurs 
Le tableau suivant liste les joueurs selon le classement des buteurs pour la saison 2009-2010 de National.

Meilleur joueur 
Laurent David du Stade plabennecois obtient le Trophée du meilleur joueur du National. Ce trophée, décerné par la fédération, se base sur les votes des entraîneurs à l'issue de chaque rencontre de championnat.

Affluences et stades 
Affluences moyennes par club :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Championnat de France de football L1 2009-2010
 Championnat de France de football L2 2009-2010
 Championnats de France amateur de football 2009-2010
 Coupe de France de football 2009-2010
 Coupe de la Ligue de football 2009-2010

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération française de football

2010
France M3
Football M3
Championnat M3